A természetes bárium (Ba) hat stabil és egy nagyon hosszú élettartamú radioaktív primordiális izotóp keveréke. A bárium-130 instabilitását a közelmúltban fedezték fel geokémiai módszerrel (bomlástermékének, a xenon-130-nak kőzetekben végzett kimutatásával). Ez a nuklid kettős elektronbefogással bomlik (magja két elektront fog be és két neutrínót bocsát ki), felezési ideje 0,5–2,7 év (a világegyetem életkorának mintegy 1011-szerese).

A báriumnak a 130Ba-on kívül összesen harminchárom radioizotópja ismert, ezek többsége erősen radioaktív, felezési idejük ezredmásodperctől néhány percig terjed – ez alól kivétel a 133Ba (felezési ideje 10,51 év), a 131Ba (11,5 nap) és a 137mBa (2,55 perc), utóbbi a maghasadás során keletkező, 30,17 év felezési idejű 137Cs bomlásterméke.

A bárium-114-et tartják a legkönnyebb, klaszter-bomlásra képes nuklidnak. Ezen bomlás során a bárium-114 stabil 12C mag kibocsátásával 102Sn-re bomlik, de mindezidáig még nem figyelték meg ezt a bomlási módot, gyakoriságára felső korlátnak 0,0034%-ot állapítottak meg.

Standard atomtömeg: 137,327(7) u

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

 A 130Ba felezési idejére szolgáló információk forrása:

Barium